Mondon kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Mondon (ort), Cascades,

Frankrike 

 Mondon, Département du Doubs, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar